Владимир Павлович Белоусов: Белоусов, Владимир Павлович (род. 1946) — советский прыгун с трамплина.
 Белоусов, Владимир Павлович (1947—2007) — советский футболист.